Изменчивый дрозд, или разноголосый дрозд, или ошейниковый земляной дрозд (), — неарктический вид воробьиных птиц из семейства дроздовых (Turdidae), выделяемый в монотипический род изменчивых дроздов (Ixoreus).

Описание 
Изменчивый дрозд достигает длины от 23 до 28 см. Размах крыльев составляет от 38 до 42 см. Масса варьирует от 75 до 85 г. Ноги бледно-розового цвета.

У самцов в брачном наряде верх головы и затылок чёрного цвета с лиловым отливом. Широкая, яркая, оранжево-коричневая «бровь» проходит от глаза полумесяцем к основанию затылка. Лоб чёрный. Чёрная широкая полоса проходит от основания клюва через глаза. Клюв тёмно-серый, радужины тёмно-коричневого цвета. Горло и верхняя часть груди оранжево-коричневые. На нижней части тела этот оранжево-коричневый цвет дальше в направлении гузки светлеет, так что гузка и подхвостье становятся почти белыми. Хвост чёрно-фиолетовый.

Самки окрашены в целом более тускло, чем самцы. Глазная полоса бледного фиолетово-чёрного цвета, полоса на груди скорее серая, чем чёрная, нижняя часть тела бледнее, чем у самца. Молодые птицы похожи на самок, при этом их оперение более тусклое.

Распространение 
Область гнездования изменчивого дрозда простирается в западной части Северной Америки от Аляски до севера Калифорнии. Вид отсутствует только на крайнем севере и на северо-западном тихоокеанском побережье. Птицы предпочитают влажные леса и опушки леса. Встречаются также во влажных областях и тундре. Это перелётная птица, северные популяции зимуют в более южных областях ареала на западе Соединённых Штатов. Более южные популяции ближе к зиме и зимой кочуют, частично покидая, пожалуй, только высокогорья. В России зарегистрирован залёт на остров Врангеля.

Питание 
Изменчивый дрозд преимущественно насекомоядный, хотя его рацион меняется в течение года. Летом основную часть его рациона составляют наземные членистоногие. Однако во время миграции и зимы основное внимание в рационе дрозда смещается на ягоды, семена и желуди, хотя членистоногих он по-прежнему ловит в некотором количестве.  В течение года изменчивые дрозды питаются самыми разными ягодами, в том числе снежными ягодами, мелколистной голубики, калифорнийской жимолости, ягодами земляничного дерева, малины великолепной и Rubus parviflorus.

Изменчивые дрозды кормятся в основном на земле, за исключением тех моментов, когда питаются ягодами.

Размножение 
Зимой птиц можно иногда наблюдать в свободных стаях. В период размножения самцы территориальны, они помечают свой гнездовой участок, в том числе пением. Птицы создают моногамные пары на один сезон.

Гнездо строит только самка, обычно высоко над землёй в развилке ветвей деревьев. Для строительства гнезда используются ветки, кора и трава. Основание выкладывается более тонкой травой. В кладке обычно 3—4 яйца с бледно-голубой скорлупой — либо без крапин, либо с несколькими крапинами коричневого цвета. Инкубационный период составляет 14 дней. Высиживает кладку только самка. После вылупления птенцов в выкармливании потомства участвуют оба родителя. Молодые птицы становятся самостоятельными в возрасте от 13 до 15 дней.

В массовой культуре 

Изменчивый дрозд (самка) появляется в первом кадре заставки сериала Твин Пикс.

Примечания

Литература 
 Richard Sale: A Complete Guide to Arctic Wildlife, Verlag Christopher Helm, London 2006, ISBN 0-7136-7039-8

Ссылки 
 Позвоночные животные России: Изменчивый дрозд

Животные, описанные в 1789 году
Дроздовые
Птицы Северной Америки
Монотипические роды птиц